Киевля́нка может означать:
 Киевля́нка () — жительница Киева.

Название 
 «Киевлянка» — головной убор Армии Украинской Народной Республики.
 «Киевлянка» — советский фильм 1958—1960 годов.

См. также 
 Киевлянин